Arrigo Rico va ser el fill de Paolozzo II della Faggiuola. Va succeir al seu pare i es va repartir els seus dominis amb son germà Uguccione Arrigo. A Arrigo li van tocar les senyories de Curtolo, Sant'Angelo, Colorio i Santo Stefano, dos terços de Corneto, i la meitat de la Faggiuola i Casteldelci. Va deixar un fill anomenat Paolozzo III della Faggiuola.

Comtes de Montefeltro